Hunts Point puede referirse a:

Hunts Point (Washington), una ciudad.
Avenida Hunts Point (línea Pelham), una estación de ferrocarril.